Het seizoen 2014/15 van de Football League Championship (ook wel Sky Bet Championship vanwege sponsorcontracten) is het elfde seizoen van de Football League Championship onder de huidige naam en het drieëntwintigste seizoen in de huidige opzetting. Het seizoen 2014/15 begon op 8 augustus 2014 met het duel tussen Blackburn Rovers en Cardiff City (1-1) op Ewood Park en eindigde met de 46ste en laatste speelronde op 2 mei 2015. Het eerste doelpunt in deze competitie kwam op naam van Kenwyne Jones van Cardiff City. Hij kopte raak in de 18de minuut op aangeven van Mark Hudson in de uitwedstrijd tegen Blackburn op 8 augustus.

Teams
Er namen 24 teams deel aan de Football League Championship 2014/15. Zes teams waren afkomstig uit andere divisies en zes teams waren naar andere competities gepromoveerd of gedegradeerd. Wolverhampton Wanderers, Brentford en Rotherham United promoveerden uit de League One en Norwich City, Fulham en Cardiff City degradeerden uit de Premier League. Doncaster Rovers, Barnsley en Yeovil Town degradeerden naar de League One en Leicester City, Burnley en Queens Park Rangers promoveerden naar de Premier League.

Uitslagen
Bijgewerkt t/m 2 mei 2015
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 80%; text-align: center" class="wikitable"
! width=140|
! width=30|BIR
! width=30|BLB
! width=30|BLP
! width=30|BOL
! width=30|BOU
! width=30|BRE
! width=30|BHA
! width=30|CAR
! width=30|CHA
! width=30|DER
! width=30|FUL
! width=30|HUD
! width=30|IPSW
! width=30|LEE
! width=30|MID
! width=30|MIL
! width=30|NOR
! width=30|NOT
! width=30|REA
! width=30|ROT
! width=30|SHW
! width=30|WAT
! width=30|WIG
! width=30|WOL
|-
|align=right|Birmingham C.||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–8 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–4 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=C0F0D0| 6–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 
|-
|align=right|Blackburn||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–2 || bgcolor=FFCCCC| 2–3 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=FFCCCC| 2–3  ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=BBEBFF| 3–3 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 
|-
|align=right|Blackpool||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 1–6 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–3 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–3 ||bgcolor=BBEBFF| 4–4 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 1–3 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 
|-
|align=right|Bolton W.'||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–2 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=FFCCCC| 3–4 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 
|-
|align=right|Bournemouth||bgcolor=C0F0D0| 4–2 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 4–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–2 ||bgcolor=C0F0D0| 5–3 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=FFCCCC| 1–3 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 
|-
|align=right|Brentford||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=C0F0D0| 4–0 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 3–2 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=C0F0D0| 4–1 ||bgcolor=FFCCCC| 2–4 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=FFCCCC| 0–3 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=C0F0D0| 4–0 
|-
|align=right|Brighton||bgcolor=C0F0D0| 4–3 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 2–3 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 
|-
|align=right|Cardiff City||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–2 ||bgcolor=FFCCCC| 0–3 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 2–3 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=FFCCCC| 2–4 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 2–4 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 
|-
|align=right|Charlton A.||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 1–3 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–3 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 3–2 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=FFCCCC| 2–3 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–2 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 
|-
|align=right|Derby County||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 4–0 ||bgcolor=C0F0D0| 4–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 5–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–2 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=FFCCCC| 0–3 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–2 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 5–0 
|-
|align=right|Fulham||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 4–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–5 ||bgcolor=FFCCCC| 1–4 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=FFCCCC| 0–3 ||bgcolor=C0F0D0| 4–3 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 4–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–5 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 
|-
|align=right|Huddersfield||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 4–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–4 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 4–4 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–4 
|-
|align=right|Ipswich Town||bgcolor=C0F0D0| 4–2 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–2 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 4–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 
|-
|align=right|Leeds Utd||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–3 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 2–3 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 
|-
|align=right|Middlesbrough||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 4–0 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 4–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=C0F0D0| 4–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=FFCCCC| 2–3 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 
|-
|align=right|Millwall||bgcolor=FFCCCC| 1–3 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=FFCCCC| 2–3 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 3–3 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–3 ||bgcolor=FFCCCC| 1–3 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–5 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=FFCCCC| 1–4 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 1–3 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=BBEBFF| 3–3 
|-
|align=right|Norwich City||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=C0F0D0| 4–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=BBEBFF| 3–3 ||bgcolor=C0F0D0| 3–2 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 4–2 ||bgcolor=C0F0D0| 5–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=C0F0D0| 6–1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 
|-
|align=right|Nottingham F.||bgcolor=FFCCCC| 1–3 ||bgcolor=FFCCCC| 1–3 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 4–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 1–3 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 5–3 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 4–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 
|-
|align=right|Reading||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–3 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–3 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=BBEBFF| 3–3 
|-
|align=right|Rotherham Utd||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 4–2 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–3 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 3–3 ||bgcolor=BBEBFF| 3–3 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–3 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=FFCCCC| 2–3 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 
|-
|align=right|Sheffield W'day||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=FFCCCC| 0–3 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 
|-
|align=right|Watford||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 7–2 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=C0F0D0| 5–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=C0F0D0| 4–2 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=C0F0D0| 4–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–3 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=C0F0D0| 4–1 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 
|-
|align=right|Wigan Athletic||bgcolor=C0F0D0| 4–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=FFCCCC| 1–3 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–3 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor=BBEBFF| 3–3 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 ||bgcolor=FFCCCC| 0–2 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=FFCCCC| 0–1 
|-
|align=right|Wolverhampton||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–1 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 2–1 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=BBEBFF| 0–0 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=FFCCCC| 1–3 ||bgcolor=BBEBFF| 1–1 ||bgcolor=C0F0D0| 4–3 ||bgcolor=C0F0D0| 2–0 ||bgcolor=C0F0D0| 4–2 ||bgcolor=C0F0D0| 1–0 ||bgcolor=FFCCCC| 0–3 ||bgcolor=FFCCCC| 1–2 ||bgcolor=C0F0D0| 5–0 ||bgcolor=C0F0D0| 3–0 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor=BBEBFF| 2–2 ||bgcolor="#808080"| 
|-
|}
Bron: BBC SportKleuren: groen = winst thuisspelende club; blauw = gelijkspel; rood = winst uitspelende club.

Eindstand

Play-offs

Norwich City promoveert en komt in het seizoen 2015/16 uit in de Premier League.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.''

AFC Bournemouth

Bijgaand een overzicht van de spelers van AFC Bournemouth, die in het seizoen 2014/15 onder leiding van trainer-coach Eddie Howe de titel opeisten in de Football League Championship en zodoende rechtstreeks promoveerden naar de Premier League 2015/16.

Prijzen

Speler en manager van de maand 

Engels voetbalseizoen
Championship